Il nome comune nasello atlantico può attribuirsi a diverse specie ittiche del genere Merluccius:
 Merluccius albidus
 Merluccius bilinearis
 Merluccius hubbsi
 Merluccius polli
 Merluccius senegalensis

Note